Негри има више значења:
 Негри (Пјаченца), насеље у Италији у округу Пјаченца, региону Емилија-Ромања
 Негри (Верона), насеље у Италији у округу Верона, региону Венето

Особе 
 Антонио Негри, италијански филозоф
 Пола Негри, пољско-америчка глумица